Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Krimiserie Elementary, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Zwischen 2012 und 2019 entstanden in sieben Staffeln insgesamt 154 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 42 Minuten.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 27. September 2012 bis zum 16. Mai 2013 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der ersten 22 Episoden sendete der deutsche Free-TV-Sender Sat.1 vom 10. Januar bis zum 25. November 2013. Die 23. Episode wurde am 12. Dezember 2013 auf dem österreichischen Sender Puls 4 erstausgestrahlt. Die letzte Episode zeigte Sat.1 am 20. Februar 2014.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 26. September 2013 bis zum 15. Mai 2014 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Free-TV-Sender Kabel eins vom 5. September bis zum 19. Dezember 2014.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 30. Oktober 2014 bis zum 14. Mai 2015 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der ersten 12 Episoden sendete der deutsche Free-TV-Sender Kabel eins vom 9. Januar bis zum 27. März 2015. Die restlichen Episoden strahlte der Free-TV-Sender Sat.1 vom 5. Oktober bis zum 14. Dezember 2015 erstmals aus.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 5. November 2015 bis zum 8. Mai 2016 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Free-TV-Sender Sat.1 vom 1. Februar bis zum 19. Dezember 2016.

Staffel 5 
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war vom 2. Oktober 2016 bis zum 21. Mai 2017 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der Folgen 1–19 sendete der deutsche Free-TV-Sender Sat.1 vom 2. Januar bis zum 28. Dezember 2017. Die restlichen Folgen wurden am 31. Dezember 2017 auf Netflix veröffentlicht.

Staffel 6 
Die Erstausstrahlung der sechsten Staffel war vom 30. April bis zum 17. September 2018 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der ersten Episode sendete der deutsche Free-TV-Sender Sat.1 am 26. Juli 2018. Die restlichen Episoden sendete der österreichische Free-TV-Sender ATV2 vom 27. Juli bis zum 14. Dezember 2018.

Staffel 7 
Die Erstausstrahlung der siebten und letzten Staffel war vom 23. Mai bis zum 15. August 2019 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der österreichische Free-TV-Sender ATV2 und der deutsche Free-TV-Sender Kabel eins ab 2. August 2019.

Weblinks

Einzelnachweise 

Elementary